Rambatz ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Rambatz (1859–1920), deutscher Architekt
 Johann Gottlieb Rambatz (Zimmerer) (1800–1875), deutscher Zimmerer und Politiker, MdHB